Miguel Pérez puede referirse a:

 Miguel Pérez de Almazán (f. 1514), secretario de Estado del rey Fernando el Católico.
 Miguel Pérez (matemático), de la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del XVII
 Miguel Pérez Carreño (1904-1966), médico y escritor científico venezolano.
 Ángel "Lito" Pérez Treacy (1905-1958), futbolista costarricense.
 Miguel Pérez (1937-2005), luchador libre purtorriqueño.
 Miguel Pérez Jr. (1966-), luchador libre puertorriqueño.
 Miguel Pérez Aracil (1980-), futbolista español.
 Miguel Antonio Pérez (1992-), futbolista colombiano.
 Miguel Pérez, actor mexicano.
 Miguel Pérez, (1970) bajista chileno.
 [[Miguel Pérez (músico)|Miguel Pérez]], (1976) compositor español.